

Cinema 
 Ventiquattrosette (Twenty Four Seven) – film del 1997 diretto da Shane Meadows

Musica 
 Twenty Four Seven – album di Tina Turner del 1999
 Twenty Four Seven – album dei Dallas Cranes del 2000
 Twenty 4 Seven – album dei Big Time Rush
 Twenty 4 Seven – gruppo musicale eurodance

Pagine correlate 
 24/7

en:Twenty Four Seven